Loboda je lahko: 

 Loboda, priimek več znanih osebnosti
 loboda (Atriplex), rod rastlin s 100 do 200 vrstami
 navadna loboda (Atriplex patula), rastlina enoletnica 
 dolgolistna loboda (Atriplex oblongifolia)
 vrtna loboda (Atriplex hortensis), kulturna ali divja rastlina